Diverse chiese sono dedicate a San Gallo:

Italia
 Chiesa di San Gallo (Firenze) a Firenze
 Chiesa di San Gallo (Praga) a Praga
 Chiesa di San Gallo (Venezia) a Venezia

Germania 
 Chiesa di San Gallo (Altenesch) ad Altenesch, frazione di Lemwerder, in Bassa Sassonia

Svizzera
 Abbazia di San Gallo nel comune omonimo

Pagine correlate 
 San Gallo (disambigua)